Инсталация може да се отнася до:

 Инсталация на софтуер
 Инсталационна творба на инсталационното изкуство
 Електрическа инсталация